O Liga Regional (ou Insular) de Santiago de 2013-14 foi a epoca de Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol (ARZNSF), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 19, deze em Primeira Divisão e onze em Segunda Divisão.

O campeão do torneio foi o Sporting Clube da Praia conqustou o oito e título recente é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2014.

Clubes

Primeira Divisão
 Académica da Praia
 ADESBA (Bairro Craveiro Lopes)
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Desportivo da Praia
 Sporting Clube da Praia
 Tchadense
 CD Travadores
 GD Varanda
 Vitória FC

Segunda Divisão
Asa Grande
Benfiquinha
Delta
Eugenio Lima
Fiorentina
Garridos
Kuminidade
Lapaloma
AD Ribeira Grande
Unidos do Norte
Vilanova

Resumo da temporada
A edição 2013-14 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Sporting Clube da Praia.

Classificação final

Primeira divisão

Segunda Divisão
1a: Os Garridos
2a: Ribeira Grande, perdeu na jogos promocionais com Varanda

Jogos

Fontes:

Evolução dos posições

Estadísticas
Melhor goleador: Márcio (Desportivo da Praia)
Melhores vitórias::
Sporting Praia 5-0 Vitória (2 de março)
Tchadense 0-5 Desportivo da Praia (16 de março)

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
Desporto em Cabo Verde em 2013
Desporto em Cabo Verde em 2014
Década de 2010 na Ilha de Santiago